Шампионската лига на CEV за жени, известна преди като CEV Champions Cup (от 1960 до 2000 г.), е най-доброто официално състезание за женски волейболни клубове в Европа и се провежда всяка година. Той се организира от Конфедерацията по волейбол (CEV) и е създаден през 1960 г. като CEV Champions Cup. На 13 ноември 2000 г. той беше официално представен във Флоренция под нов формат и преименуван на CEV Шампионска лига

Формула 
Състезанието е променило формата си, тъй като първите четиринадесет отбора взеха участие във встъпителното издание през 1960–61. По време на ерата на Шампионската купа, тъй като броят на участващите отбори се променя с течение на времето, състезанието премина от единствения нокаут турнир, за да включи кръгъл формат между последните четири състезатели за определяне на шампиона.

Тъй като състезанието се превърна в Шампионска лига, всички участници са разделени в групи и във всяка група се провежда двойно кръгово. Най-добрите отбори напредват в плейофите и един отбор е избран за домакин на „Финалната четворка“ (получаване на сбогом от плейофите и класиране директно във финалната четворка). Отборите, сдвоени за плейофите, играят двойно елиминиране, докато останат три отбора, като тези три отбора се присъединяват към домакините във финалната четворка, за да играят полуфинал, мач от 3-то място и финал. Финалната четворка се провежда между март и април.

История 
  'ЕКВ Шампионска Купа'  (1960 до 2000)
  'ЕКВ Шампионска Лига'  (2000)

Шампион по клуб

Шампион по държава 
За да се запази точността на историческите събития, в тази таблица се използват имена на исторически държави.

Вижте също 
 Шампионска лига на ЕКВ за мъже

Състезания по волейбол
Спорт в Европа